Jacques Cousquer (1960- ), ingénieur français,
Yves Cousquer (1941-2015), haut fonctionnaire français.